VTR Open 2013 – tenisowy turniej ATP World Tour rangi ATP World Tour 250 z cyklu VTR Open rozgrywany w dniach 4–10 lutego 2013 roku w Viña del Mar na kortach ziemnych o puli nagród 410 200 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Uwagi

Bibliografia 
 
 

2013 w tenisie ziemnym
2013
2013 w Chile